Notes et références 

Fribourg-Gottéron